Magnusiomyces är ett släkte av svampar. Magnusiomyces ingår i familjen Dipodascaceae, ordningen Saccharomycetales, klassen Saccharomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Magnusiomyces